Le mot treillis désigne plusieurs objets très différents :

 en matière militaire, le treillis est un vêtement de terrain, en tissu kaki ou de camouflage composé d'une veste et d'un pantalon ;
 en théorie des ensembles ordonnés, un treillis est un ensemble ordonné où toute paire d'éléments a une borne supérieure et une borne inférieure ;
 en génie civil,
un treillis est un assemblage de barres formant une triangulation ;
c'est également un assemblage préfabriqué de barres d'armature soudées entre elles et formant un réseau à maille carrée.
 dans l'architecture de jardin et l'art topiaire, treillis est synonyme de treillage.
 un grillage à poule